Kodachrome peut désigner :
 Kodachrome, un film dramatique américain de 2017 ;
 Kodak Kodachrome, un film inversible couleur qui fut produit par la firme américaine Kodak jusqu'en  ;
 Parc d'État de Kodachrome Basin, un parc américain situé dans l'Utah.